Rutzendorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Rutzendorf (Sachsen bei Ansbach), Ortsteil von Sachsen bei Ansbach in Mittelfranken
 Rutzendorf (Gemeinde Groß-Enzersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Groß-Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Rutzendorf (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark